Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu był czwartą edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 18 do 30 lipca 1976 roku.

Liczbę drużyn startujących w turnieju ponownie zmniejszono do 10. Reprezentacje podzielono na dwie pięciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, po których rozegrano wielki finał i mecz o 3. miejsce. Zespoły, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach walczyły o miejsca 5-8.

Mistrzem olimpijskim została reprezentacja Polski, która pokonała w finale reprezentację ZSRR 3:2, a w całym turnieju nie doznała porażki (wygrała wszystkie 6 spotkań).

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskał z urzędu mistrz olimpijski. Pozostałe miejsca przeznaczone były dla mistrza świata, mistrzów poszczególnych kontynentów oraz dla dwóch najlepszych drużyn Światowego Turnieju Kwalifikacyjnego.

Hale sportowe 
 Montreal Forum (Montreal)
 Paul Sauvé Arena (Montreal)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

 Reprezentacja Egiptu wycofała się po pierwszym przegranym meczu z Brazylią 1:3. Wynik meczu nie jest brany pod uwagę w tabeli.

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-4

Mecze o miejsca 5-8

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976